Kijevci je lahko:
 Kijevci, Bosna in Hercegovina
 Kijevci, Srbija